Longton ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Longton (Lancashire)
 Longton (Staffordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Longton (Kansas)
 Longton (Kentucky)

Sonstiges:
 Longton Point, Landspitze von Cook Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Siehe auch:
 Long ton